Facundo Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Facundo Rodríguez (Fußballspieler, 1993) (* 1993), uruguayischer Fußballspieler
 Facundo Rodríguez (Fußballspieler, Februar 1995) (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Facundo Rodríguez (Fußballspieler, August 1995) (* 1995), uruguayischer Fußballspieler